Septimije Sever, rimski car
Aleksandar Sever, rimski car
Flavije Valerije Sever, rimski car
Libije Sever, rimski car
Sikst Julije Sever, rimski general
Sever Veliki, vođa seobe Salonitanaca u Dioklecijanovu palaču, osnivač Splita grada
Sever (enkratit), osnivač gnostičke sljedbe severijanskih enkratita
Sever Antiohijski, nekalcedonac, antiohijski patrijarh
sveti Sever, ime nekolicine kršćanskih svetaca
Sever Jatrozofist, bizantski autor De clysteribusa
Sever Ibn al-Muqaffa, koptski biskup i povjesničar
 Sever (rijeka), pritoka rijeke Tajo